Das Herreneinzel der Australasian Championships 1910 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressieger war Anthony Wilding. Das Finale gewann Rodney Heath mit 6:4, 6:3 und 6:2 gegen Horace Rice. Es war, nach seinem Sieg von 1905, der Zweite bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1910